Demicoli est un patronyme maltais.

Étymologie 
Selon le linguiste maltais Mario Cassar, il serait d'origine italienne et dériverait des patronymes italiens De Miccoli, Dimiccoli, Di Micoli, Domicoli, etc.

Distribution du patronyme dans le monde 
Selon le site Forebears, en 2014, il y avait dans le monde  personnes qui portaient ce nom, dont  à Malte. En dehors de l'archipel maltais, le nom Demicoli se rencontre essentiellement en Australie, au sein de la .

Notes et références

Bibliographie 
 Mario Cassar, The surnames of the Maltese Islands : an etymological dictionary, Book Distributors Ltd., 2003. 

Patronyme maltais